The Power Cosmic () — четвёртый полноформатный альбом английской симфо-блэк-метал-группы Bal-Sagoth, вышедший в 1999 году.

Музыкально The Power Cosmic выдержан в жанре симфонического блэк-метала с элементами экстремального пауэр-метала. Музыка альбома включает в себя такие элементы, как сочетание скриминга и чистого вокала, мелодичные гитарные соло, сложные клавишные партии и бласт-биты.

Список композиций 
 The Awakening of the Stars — 01:30
 The Voyagers Beneath the Mare Imbrium — 04:36
 The Empyreal Lexicon — 06:02
 Of Carnage and Gathering of the Wolves — 05:58
 Callisto Rising — 02:16
 The Scourge of the Fourth Celestial Host — 06:36
 Behold, the Armies of War Descend Screaming from the Heavens! — 05:53
 The Thirteen Cryptical Prophecies of Mu — 05:12

Участники записи 
 Byron Roberts — скриминг, чистый вокал;
 Jonny Maudling — клавишные;
 Chris Maudling — гитара;
 Mark Greenwell — бас-гитара;
 Dave Mackintosh — ударные.

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Bal-Sagoth
Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы пауэр-метала